Příjmení Skýpala má více nositelů:
 Augustin Skýpala (1920–2018) – český basník a spisovatel
 Martin Skýpala (* 1976) – český básník, novinář a překladatel
 Otakar Skýpala (1877–1943) –  slezský učitel, prozaik a publicista
 Vavřinec Skýpala (* 1959) – český římskokatolický kněz, hudebník a skladatel